Джордан Исаак Пандик (англ. Jordan Izaak Pundik; 12 октября 1979) —  американский музыкант, вокалист американской поп-панк группы New Found Glory и гитарист стороннего проекта участников New Found Glory под названием The International Superheroes of Hardcore, где играет под псевдонимом Chugga Chugga.

Биография

Рождение и жизнь до карьеры 
Джордан родился 12 октября 1979 года в семье Карлоса Пандика и Марины Пандик (сейчас носит фамилию Уотерс). Первые 3 года жизни провел в родном городе Энглвуд, штат Нью-Джерси. Затем семья переехала во Флориду. Имеет брата Даниэля и сестру Едру. Джордан является фанатом группы Nirvana

Личная жизнь 

В 2003 Джордан обручился со своей девушкой Стейси Греимсманн (Stacey Greimsmann), а 5-го сентября 2005 года пара вступила в брак. Однако их брак продлился недолго и 15-го февраля 2007 года Джордан и Стейси развелись. В конце 2008 года Джордан завел роман с его нынешней женой, Мэнди Герлинг. Свадьба состоялась в мае 2009 года в городе Ошенсайд, штат Калифорния, где в настоящее время они и проживают. Их сын Филипп Ван Пандик родился 6 октября 2010 года.

Дискография

New Found Glory 
 1997: It's All About The Girls (EP)
 1999: Nothing Gold Can Stay
 2000: From the Screen to Your Stereo (EP)
 2000: New Found Glory
 2002: Sticks and Stones
 2004: Catalyst
 2006: Coming Home
 2007: From the Screen to Your Stereo Part II
 2008: Hits
 2008: Tip of the Iceberg (EP)
 2009: Not Without a Fight
 2011: Radiosurgery
 2013: Mania (EP)
 2014: Resurrection

 2017: Makes Me Sick

 2019: From the Screen to Your Stereo Part III

 2020: Forever and Ever x Infinity

International Superheroes of Hardcore 
2008: Takin' it Ova!

2008: HPxHC (EP)

Источники 
 Biography for Jordan Pundik 

Рок-музыканты США
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США